Riccardo Rossi – artista italiano
 Riccardo Rossi – attore, autore televisivo e personaggio televisivo italiano 
 Riccardo Rossi – doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
 Riccardo Rossi – pilota motociclistico italiano
 Riccardo Rossi – politico italiano